Форест (, ) — англоязычная фамилия и топоним:

Фамилия 
 Форест, Джон (1471—1538) — блаженный Римско-Католической церкви.
 Форест, Ли де (1873—1961) — американский изобретатель.

Топоним 
 Форест () — коммуна во Франции.

См. также 
 Лес (значения)
 Форрест